Orrs ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Orrs (Georgia)
 Orrs (South Carolina)
 Orrs (Tennessee)
 Orrs (Texas)
 Orrs Island (Maine)
 Orrs Mill (New York)
 Orrs Springs (Kalifornien)